

Geografia

Newchurch (Isola di Wight), Inghilterra
Newchurch (Kent), Inghilterra
Newchurch (Monmouthshire), Galles